

Personnes 

 Gaston Bazile (1883-1952), homme politique français
 Bruno Bazile (1961), auteur de bande dessinée français
 Hervé Bazile (1990), joueur de football

Toponymes 
 Coulée du Bazile, un ravin dans le territoire non organisé de Mont-Élie, dans la MRC de Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec, Canada.
 Lac Bazile (Mont-Élie), un plan d'eau du bassin versant de la rivière Petit Saguenay, dans le territoire non organisé de Mont-Élie, dans la MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec, Canada.
 Lac Bazile, lac dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, Canada.
 Lac Bazile, lac dans Saint-Léon-le-Grand (La Matapédia), MRC La Matapédia, au Bas-Saint-Laurent
 Ruisseau Bazile, ruisseau dans le territoire non organisé de Mont-Élie, dans la MRC de Charlevoix-Est, Capitale-Nationale

Autres 
 Bazile est une entreprise de télécommunication française à l'intention des seniors.